Woodville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Woodville, South Australia, ort,

Kanada
 Woodville, Ontario – stad i provinsen Ontario

Storbritannien 

 Woodville, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Woodville, Alabama, Jackson County, 
 Woodville, Florida, ort, Leon County, 
 Woodville, Georgia, ort, Greene County, 
 Woodville, Mississippi, Wilkinson County, 
 Woodville, Texas, countyhuvudort, Tyler County, 
 Woodville, Ohio, Sandusky County, 
 Woodville, Wisconsin, Saint Croix County, 
 Woodville, Kalifornien, Tulare County, 

Robotskapade USAförgreningar